Александр Геннадьевич Краснов: Краснов, Александр Геннадьевич (род. 1960) — советский велогонщик.
 Краснов, Александр Геннадьевич (род. 1998) — белорусский футболист.